Ковид — мера длины в странах Азии, от 0,457 до 0,482 метра.
 COVID-19 — инфекционное заболевание.

Примечания